Haus des Schreckens ist der Titel folgender Filme:

 Das Haus des Schreckens (1945), US-amerikanischer Film von Roy William Neill 
 Haus des Schreckens (1967), britischer Film von Samuel Gallu 
 Haus des Schreckens – Blutnacht, US-amerikanischer Film von Theodore Gershuny (1972) 
 Das Haus des Schreckens, Alternativtitel von The Old Dark House (1932), US-amerikanischer Film von James Whale
 Das Haus des Schreckens, Alternativtitel von The Fear – Angst in der Nacht, britischer Film von Jimmy Sangster (1972)
 Nine Lives – Haus des Schreckens, Alternativtitel von Nine Lives (2002), britischer Film von Andrew Green
 Haunted Hill – Die Rückkehr in das Haus des Schreckens, US-amerikanischer Film von Víctor García (2007)